

Persone
Bruno Mazzei  – orafo italiano
Fabián Mazzei  – attore argentino naturalizzato spagnolo
Filippo Mazzei  – medico, filosofo e saggista italiano
Fioretta Mazzei  – politica e attivista italiana
Franco Mazzei  – orientalista italiano
Giuseppe Mazzei  – giornalista, saggista e docente italiano
Jacopo Mazzei  – economista italiano
Lapo Mazzei  – notaio italiano
Marco Mazzei  – politico italiano
Marina Mazzei  – archeologa italiana
Vincenzo Mazzei  – politico, accademico e avvocato italiano
Alfredo Maria Mazzei – poligrafo

Altro
Classe Mazzei  – classe di navi guardacoste della Guardia di Finanza

Pagine correlate
Mazzeo